Casa Boni

Pessoas
Boni - ex-diretor de TV e personalidade da história da TV no Brasil
Thomas Yayi Boni - banqueiro e político e presidente da República do Benim
Armando Boni - engenheiro italiano radicado em Porto Alegre 

Desambiguação